Лу́чший оборони́тельный игро́к Национальной баскетбольной ассоциации () — титул, ежегодно присуждаемый лучшему защитнику по итогам регулярного сезона НБА. Вручается с 1983 года. Победитель определяется голосованием 125 спортивных журналистов, каждый из которых называет трёх лучших игроков. Первый из трёх получает 5 очков, второй — 3 очка и третий — 1 очко. Игрок, набравший больше всего очков, признаётся победителем.

За всю историю вручения награды обладателями титула становились 18 игроков. Больше всех это звание получали Дикембе Мутомбо и Бен Уоллес — по 4 раза, Дуайт Ховард — 3 раза, а Сидни Монкриф, Марк Итон, Деннис Родман, Хаким Оладжьювон, Алонзо Моурнинг, Кауай Леонард и Руди Гобер выигрывали звание дважды. Текущим обладателем титула является Яннис Адетокумбо. Самым молодым обладателем данной награды стал Дуайт Ховард. Майкл Джордан, Дэвид Робинсон, Яннис Адетокумбо, Хаким Оладжьювон, и Кевин Гарнетт — баскетболисты, которые завоевали помимо звания «Лучший оборонительный игрок НБА» награду Самого ценного игрока НБА (MVP) в течение своей карьеры; Джордан, Адетокумбо и Оладжьювон выиграли обе награды в течение одного сезона.

Список победителей

Примечания 
  Обладатель титула Самый ценный игрок НБА
  Победитель Чемпионата НБА
  Хаким Оладжьювон родился в Нигерии, получил гражданство США в 1993 году.

Ссылки 
Основные
 
 
Специальные

Награды НБА